Воинская часть (в.ч.) — организационно самостоятельная боевая и административно-хозяйственная единица, содержащаяся по установленному штату, в Вооружённых Силах и других войсках (пограничных, внутренних, железнодорожных, гражданской обороны) СССР а также государств бывшего СССР.

К воинским частям относятся:
 Управления соединений и объединений (штабы и службы бригад, дивизий, корпусов, армий, флотов и т. д.);
 полки — независимо от их подчинённости (вхождения в состав соединений и объединений);
 корабли I, II и III ранга;
 отдельные батальоны (дивизионы, эскадрильи) — не входящие в состав полков;
 отдельные роты — не входящие в состав батальонов и полков.

Состав и наименование воинской части 
В состав воинской части входят органы управления (штаб и службы), подразделения различных родов войск и тыла.

При создании (формировании) воинской части и её преобразовании (переформировании) или переименовании определяется её действительное наименование, которое состоит из общевойскового номера, штатного наименования, почётного наименования (при наличии такового) и названий государственных наград (если часть награждалась орденами), например: 144-й гвардейский штурмовой авиационный Львовский орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского полк.

Атрибуты воинской части 
Для ведения делопроизводства и документации связанных с административно-хозяйственной деятельностью в воинской части имеется комплект печатей и штампов по действительному и условному наименованию.

Полки, отдельные батальоны и дивизионы (за исключением местных стрелковых войск, дисциплинарных, медицинских, автомобильных, инженерно-аэродромных, трубопроводных, авиационно-технических, военно-строительных и ремонтных), а также отдельные авиационные эскадрильи (за исключением учебно-тренировочных) имеют Боевое знамя воинской части. Корабли ВМФ — военно-морской флаг.

Устаревшее определение 
Согласно устаревшему значению, в Российской империи под термином отдельная воинская часть понималось воинское формирование, наделённое самостоятельностью в административном и хозяйственном плане, что полностью соответствует современному термину «воинская часть».

Отдельная часть 
Отдельной частью называется воинская часть, не входящая в состав соединений. Отдельные части подчиняются непосредственно штабам объединений (корпус, армия, флот, военный округ).

См. также 
 Знак отличия воинской части;

Примечания

Литература 
 
 
 
 «Военный энциклопедический словарь» (ВЭС), Москва, Военное издательство, 1984 года, 863 стр. с иллюстрациями, 30 листов;
 ;
 Приказ Министра обороны Российской Федерации № 150, от 30 апреля 2007 года, «Об утверждении Федеральных авиационных правил по штурманской службе государственной авиации»

Ссылки 
 Указ «О Боевом Знамени воинской части».
 Воинская часть в финансово-хозяйственной деятельности.
 Организация хозяйственной деятельности в воинской части.

Военное строительство
Военная наука
Военная терминология